The Spider – cortometraggio del 1915 diretto da Ray C. Smallwood
 The Spider – cortometraggio del 1915 diretto da Lawrence C. Windom
 The Spider – cortometraggio del 1916 diretto da Robert G. Vignola
 The Spider – cortometraggio documentario del 1924 diretto da Louis H. Tolhurst
 The Spider – film del 1931 diretto da  Kenneth MacKenna e William Cameron Menzies
 The Spider – film del 1940 diretto da Maurice Elvey
 The Spider – film del 1945 diretto da Robert D. Webb